

Classifica finale

Verdetti
  Sheffield Wednesday e Leeds United e  promosse in First Division 1956-1957.
  Plymouth Argile e  Hull City retrocesse in Third Division North/South 1956-1957.

Voci correlate
First Division 1955-1956
Third Division North/South 1955-1956
FA Cup 1955-1956
FA Charity Shield 1956

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956